Ábrahám Géza (1913–1943) magyar lakatos, pártmunkás
 Ábrahám Géza (1943) magyar agrozoológus
hasonló néven
Pattantyús-Ábrahám Géza (1885–1956) magyar gépészmérnök, akadémikus professzor